Arthur Johnson (1879-?), calciatore e allenatore di calcio inglese
Arthur Dock Johnson (n. 1981), cestista statunitense
Arthur Vaughen Johnson (1876-1916), attore e regista statunitense